Шан-сюр-Марн — небольшой загородный дворец времён Людовика XIV на берегу Марны в одноимённом предместье Парижа. Дворец построен в 1699—1706 гг. иждивением двух финансистов, Ш. Р. де Латуана и П. Пуассон де Бурвале, по проекту отца и сына Булле. Регулярный усадебный парк разбил в 1710 г. Клод Дего, племянник Ленотра.

Владелец усадьбы в 1718 г. попал в Бастилию по обвинению в растрате казённых средств, а дворец был отдан внебрачной дочери короля, которая не замедлила передать его в уплату долгов своему двоюродному брату, герцогу де Лавальеру. При Лавальерах интерьеры дворца были декорированы в стиле рококо; в частности, появился любопытный образчик шинуазри — Китайский салон. С июля 1757 по январь 1759 гг. во дворце проживала маркиза де Помпадур, потратившая на его обустройство 200 000 ливров.

Шарль де Голль в 1959 г. распорядился отреставрировать Шан-сюр-Марн с тем, чтобы здесь проживали посещающие Францию с визитами главы иностранных государств. В 1974 г. дворец стал общедоступным музеем. В связи с трудностью доступа в Версаль и другие королевские резиденции именно в Шан-сюр-Марне традиционно проходят съёмки фильмов на сюжеты из истории старого режима («Железная маска», «Опасные связи», «Мария-Антуанетта» и др.).

Литература 
 Kimball, Fiske, The Creation of the Rococo (Philadelphia Museum of Art)
 Société Historique de Noisy-le-Grand, Gournay-sur-Marne et Champs-sur-Marne

Ссылки 

 Château de Champs 
 Bois Saint Martin history
 Château de Champs sur Marne, Pictures and History  

Дворцы Франции
Усадьбы Франции
Здания и сооружения, заложенные в 1699 году
Здания и сооружения, построенные в 1706 году
Дворцы, построенные в 1700-е годы
Замки департамента Сена и Марна
Музеи департамента Сена и Марна
Исторические памятники департамента Сена и Марна
Появились в 1706 году во Франции